Puc (oorspronkelijk Pug) is een fictief persoon van de schrijver Raymond E. Feist die een belangrijke rol speelt in de boeken over de wereld Midkemia.

Oorlog van de Grote Scheuring
Puc begint zijn carrière als tovenaarsleerling in het boek Magiër op de wereld Midkemia. Hier wordt hij door Kulgan, een magiër van het zogenaamde Mindere Pad, aan het hof van Schreiborg opgeleid tot magiër. Wanneer hij samen met zijn beste vriend Tomas een schip vindt van een andere wereld genaamd Kelewan, blijkt dat het begin te zijn van een grote invasie van een volk dat Tsurani heet, die uiteindelijk negen jaar zal duren.

Puc wordt in het eerste jaar van de strijd gevangengenomen, meegenomen naar Kelewan en als slaaf op het landgoed van de heer van de Shinzawai neergezet. Wanneer er een Grootheid, een Tsuranese magiër, bij de heer van de Shinzawai langskomt bespeurt deze een magische kracht in Puc. De Grootheid stuurt hem naar de Assemblee, de raad van Grootheden, en hier begint hij aan zijn opleiding tot magiër van het Grote Pad. Na vier jaar voltooit hij deze studie en is hij een Grootheid van de Assemblee. Hier krijgt hij de naam Milamber. Hij trouwt met een vrouw van Kelewan, Katala genaamd, en krijgt daarmee een zoon, William.

Op de spelen voor de keizer van Kelewan wordt Puc woedend, als er enkele mannen uit zijn thuiswereld worden gestraft omdat zij weigeren te vechten ter vermaak van de Krijgsheer en de mensen die naar de spelen zijn gekomen. Hij maakt de Krijgsheer te schande, waarna deze zelfmoord moet plegen. Hierna wordt Puc door de Assemblee vogelvrij verklaard en gaat hij terug naar Midkemia. Daar stopt hij de negen jaar durende oorlog samen met Macros.

In het volgende boek, Zilverdoorn, gaat Puc op zoek naar de oorzaak van de zich verzamelende Moredhel, de zwarte elfen, in het Noorden. Hij vermoedt dat dit door de Vijand komt, een mythisch wezen uit verhalen van Kelewan. Hij krijgt de raad naar het noorden van Kelewan te reizen, waar hij uiteindelijk onder het ijs Elvardein vindt, het thuis van de verdwenen Eldar, elfen Machtwevers. Voor zijn vertrek adopteren Puc en zijn vrouw Katala ook een meisje genaamd Gamina, die onder meer gedachten kan lezen.

In het derde boek van de Oorlog van de Grote Scheuring, Duisternis over Sethanon, keert Puc na een jaar bij de Eldar onderwezen te zijn terug naar Midkemia, waar hij met zijn jeugdvriend Tomas zijn zoektocht naar de Vijand voortzet. Met behulp van Macros weten ze het gevaar van de Vijand uiteindelijk af te wenden en de Levenssteen veilig te stellen.

Na de grote scheuring/voor de slangenoorlog
Na de Oorlog van de Grote Scheuring begint Puc een academie voor magie op Sterrewerf, waar hij en Kulgan zich wijden aan het doceren van magie aan iedereen die enig gevoel had voor magie. Sterrewerf werd meer dan een school, het werd ook een toevluchtsoord voor allen die werden verjaagd/beschuldigd vanwege hekserij of andere vormen van haat tegen magie en magiegebruikers.

De Slangenoorlog
In de Slangenoorlog wordt duidelijk wat Puc in de afgelopen jaren heeft gedaan en hoe Puc aan zijn macht is gekomen. Het wordt duidelijk dat Macros de Zwarte een grote rol heeft gehad in de kracht die de magie bij Puc teweeg heeft gebracht. In deze reeks raakt Puc zwaargewond na een poging om het invasieleger te stoppen en leert hij nederigheid.

De reeks draait om het stoppen van een groot invasieleger, aangedreven door Saaurs en Pathantiers, om de levenssteen, en zo al het leven op Midkemia, te beschermen.
Halverwege de serie De Slangenoorlog begint Puc aan een heel nieuw avontuur samen met Miranda. Hiermee krijgt hij uiteindelijk ook twee kinderen: Caleb en Magnus.

Het Conclaaf der Schaduwen
In deze reeks vertolkt Puc geen grote rol, maar is wel de drijvende kracht achter een reeks van gebeurtenissen om de macht van Leso Varen en hertog Kasper te ondermijnen. Puc komt naar voren als leider van een nieuw genootschap, het Conclaaf der Schaduwen, dat zich heeft teruggetrokken en afgezonderd voor de rest van Midkemia op Tovenaarseiland. Hoewel Nakur, Miranda en Magnus veel invloed hebben, is Puc de leider van het Conclaaf. Het doel van het Conclaaf is om de balans tussen goed en kwaad in het heelal te herstellen. Hun voornaamste vijanden zijn zij die proberen de orde en regelmaat op Midkemia te verstoren uit de naam van de god van het kwaad, Nalar, ook wel de Naamloze genoemd.

Stamboom ConDoin familie
Aangezien Puc is opgenomen in de koninklijke familie conDoin hieronder een stamboom:

Zie ook
 Lijst van personages uit de boeken van Raymond Feist

Personage uit boek
Werk van Raymond Feist